Alfred Szczepański (1840–1909) – literat, publicysta, działacz społeczny, ojciec Ludwika Szczepańskiego
 Alfred Szczepański (1908–1954) – taternik, syn Ludwika Szczepańskiego